Карден (, ) — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1938) — французская художница, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (1879—1946) — канадский политик, член Палаты общин (1911—1946).
  (1919—1988) — канадский юрист и политик, член Палаты общин (1952—1967), министр юстиции (1965—1967).
 Карден, Пьер (1922—2020) — французский модельер.
  (1896—1963) — французский политик, депутат Совета Республики (1946—1948).
  (род. 1950) — канадский политик, член Палаты общин (1998—2011).
 Карден, Сэквилл (1857—1930) — британский адмирал.
  (род. 1994) — канадская певица и автор песен.

Топоним 
 Трайс-Карден — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

См. также